Die Segunda División 2007/08 (offiziell Liga BBVA) war die 77. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 2007 und endete am 15. Juni 2008 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der CD Numancia.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Celta Vigo, Real Sociedad und Gimnàstic de Tarragona teil. Aus der Segunda División B kamen der FC Córdoba, SD Eibar, Racing de Ferrol und Sevilla Atlético.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – CD Numancia
 2. – FC Málaga
 3. – Sporting Gijón

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – Racing de Ferrol
 20. – FC Cádiz
 21. – FC Granada 74
 22. – Polideportivo Ejido

 Absteiger aus der Primera División
 Real Saragossa
 Real Murcia
 UD Levante

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Alicante
 FC Girona
 SD Huesca
 Rayo Vallecano

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2007/08
Fußballsaison 2007/08